Кыштымы (киштымы, от хак. кистим) — этносоциальный термин для обозначения вассального населения Южной Сибири в период средневековья. Использовался енисейскими кыргызами по отношению к зависимым данникам — таёжным народам. В том же значении был перенят русскими властями в XVII веке.

Происхождение термина 

Термин кыштым в форме Kïšïštïm впервые упоминается в надписи, сделанной орхоно-енисейским письмом на скале Кемчик-Кая Бажи на правом берегу р. Кемчик, и относится к VII веку.

Г. Ф. Миллер писал о том, что «кыштымами же по-татарски называются такие народы, которые обязаны другому народу покорностью и платежом дани».

Н. Н. Козьмин выводил слово кыштым от термина кистэргэ, что значит у хакасов «притеснять», «прижимать». Этой же точки зрения придерживались А. П. Окладников и Л. Р. Кызласов. Иное мнение было высказано Л. П. Потаповым, разъяснявшим термин киштым «из тюркского слова „киш“ — „соболь“. Термин „киштым“, следовательно, означал человека, имеющего соболей, что со временем стало означать данника, уплачивающего дань пушниной, и вообще зависимого человека, как „албату“ у монголов».

См. также 
 Куштеми

Примечания

Литература 
 Козьмин Н. Н. Хакасы. Историко-этнографический и хозяйственный очерк Минусинского края. Иркутск, 1925.
 Кызласов Л. Р. К этимологии термина «Кыштым» русских документов XVII в. // Учен. зап. Хакас. науч.-исслед. ин-та языка, литературы и истории. 1960. Вып. VIII.
 Линденау Я. И. Описание народов Сибири (первая половина XVIII в.). Магадан, 1983.
 Малов С. Е. Енисейская письменность тюрков. М.; Л., 1952.
 Материалы по истории киргизов и Киргизии. М., 1973. Вып. 1.
 Миллер Г. Ф. История Сибири. М., 2000.
 Окладников А. П. Очерки из истории западных бурят-монголов. Л., 1937.
 Потапов Л. П. Краткие очерки истории и этнографии хакасов (XVII—XIX вв.). Абакан, 1952.
 Потапов Л. П. Происхождение и формирование хакасской народности. Абакан, 1957.

Ссылки 
Историко-этнический очерк

История Хакасии
История Сибири
Хакасские сеоки